Эммануэль Осташ (, 18 июля 1975, Ла-Мюр, Франция — 30 мая 2007, Зиген, Германия) — французский легкоатлет и бобслеист, разгоняющий, выступавший за сборную Франции с 1991 года по 2002-й. Принимал участие в двух зимних Олимпийских играх, бронзовый призёр Нагано, чемпион мира и Европы.

Биография 
Эммануэль Осташ родился 18 июля 1975 года в коммуне Ла-Мюр. Учился в начальной школе коммуны Корп, потом в школах коммун Манс и Ла-Мюр, и завершил среднее образование в лицее Ла Саль города Гренобля. С детства полюбил спорт, занимался лёгкой атлетикой, конкретно толканием ядра и метанием диска. Владел национальным рекордом в толкании ядра среди юниоров, выступал за молодёжную сборную Франции на чемпионатах мира и Европы. Пробегал 30 метров за 3 секунды, а 100 метров за 11 секунд. Силовые показатели: приседания — 300 кг, толчок — 180 кг, жим лёжа — 200 кг.

Тренировался в Национальном институте спорта и физического воспитания (INSER) и группе Марсьяля Озея при университете Жозефа Фурье в Гренобле, представлял гренобльские клубы ASPTT и Entente Athlétique.

Вскоре увлёкся бобслеем, начал соревноваться на профессиональном уровне и, показав неплохие результаты, был взят разгоняющим в национальную команду.

Благодаря череде удачных выступлений отправился защищать честь Франции на Олимпийские игры в Нагано, где он, находясь в команде пилота Брюно Минжона, завоевал бронзовую медаль в программе четвёрок. Награду пришлось разделить со сборной Великобритании, которая после всех заездов показала точно такое же время. В зачёте двоек они с Минжоном проехали менее удачно, очутившись лишь на девятой позиции.

В 2002 году на Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити Осташ вновь разгонял двухместный боб Минжона, однако им не удалось подняться выше тринадцатого места. Сразу по окончании соревнований он принял решение завершить карьеру профессионального спортсмена. Помимо всего прочего, в послужном списке Осташа золотая и бронзовая медали чемпионата мира, прошедшего в 1999 году в Кортина-д’Ампеццо. В 2000 году он победил на чемпионате Европы, 11 раз становился чемпионом Франции и приезжал первым на различных этапах Кубка мира.

Умер 30 мая 2007 года в больнице Зигена из-за прогрессирующей саркомы Юинга, разновидности рака костей, с которой боролся на протяжении восьми лет. Был похоронен в немецком городе Бурбах.

Результаты в лёгкой атлетике

Личные рекорды 
 метание диска — 53,10 м (1 мая 1999, Гренобль)
 толкание ядра — 18,02 м (30 июля 1999, Ньор)

Примечания

Ссылки 
 Список призёров чемпионата мира на официальном сайте FIBT 
 Эммануэль Осташ   — результаты олимпийских выступлений на sports-reference.com
 Mémoire du Champsaur Emmanuel Hostache 

Родившиеся в департаменте Изер
Бобслеисты Франции
Бобслеисты на зимних Олимпийских играх 1998 года
Бобслеисты на зимних Олимпийских играх 2002 года
Бронзовые призёры зимних Олимпийских игр 1998 года
Чемпионы мира по бобслею
Чемпионы Европы по бобслею
Чемпионы Франции по бобслею
Легкоатлеты по алфавиту
Метатели диска Франции
Толкатели ядра Франции
Умершие от рака кости
Умершие в Зигене
Похороненные в Германии